Kägla kan syfta på:

 Kägla (bowling) – en kärna i hårt lönnträ med ett ytterhölje av plast
 Kägla – de mål som ska fällas av klotet inom kägelsport
 Kägelsnitt – skärningen mellan ett plan och en cirkulär konisk yta
 Kägelventil – en ventil som reglerar ett flöde genom att en höj- och sänkbar ventilkägla
 Jongleringskägla – ett vanligt jongleringsobjekt
 Ventilkägla – den rörliga del i en ventil